Edificis:
 Refugi del Pradell, refugi de Lles de Cerdanya
 Estació de Pradell, estació de ferrocarril de Pradell de la Teixeta
 Geografia:
 Coll de Pradell, desambiguació
 Pradell de la Teixeta, municipi del Priorat
 Pradell (Preixens), nucli del municipi de Preixens, la Noguera
 Pradell (Bellver de Cerdanya), muntanya de Bellver de Cerdanya
 Serra de Pradell, serralada de la Serralada Prelitoral Catalana
 Mas Pradell, masia amb capella adossada al municipi de Gurb
 Miscel·lània:
 Pradell, petit prat, nom aplicat a les comunitats d'herbes anuals de poca alçària
 Pradell (tipografia), lletra tipogràfica
 Josep Eudald Pradell, tipògraf català